Европско првенство у одбојци за жене 1975. је било 9. по реду Европско првенство које се од 18. до 25. октобра одржавало у Југославији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 12 репрезентација.

Први круг

Група А - Ријека

Група Б – Бања Лука

Група Ц – Неготин

Други круг

Група од 7.-12. места – Београд

Група од 1.-6. места – Београд

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Југославији
Одбојка у 1975.
Одбојка у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду
Србија у 1975.